Ostasio da Polenta (1282-1297) – figlio di Guido da Polenta
 Ostasio I da Polenta (?-1346) – figlio di Bernardino da Polenta
 Ostasio da Polenta (?-1366) - figlio di Guido Novello da Polenta
 Ostasio II da Polenta (?-1396) – figlio di Guido III da Polenta
 Ostasio III da Polenta (?-1447) – figlio di Obizzo da Polenta